Kan-čou může být:
 Kan-čou – město na úrovni prefektury na jihu provincie Ťiang-si Čínské lidové republiky,
 Čang-jie, dříve Kan-čou –  město na úrovni prefektury v provincii Kan-su Čínské lidové republiky,
Kan-čou (distrikt) – jedna z administrativních jednotek Čang-jie